Халак — фамилия еврейского происхождения. По одной из версий произошла от ивритского слова «лехалек» (לחלק) — делить, резать. Возможно, в старину носитель этой фамилии был парикмахером. По другой версии, фамилия произошла от слова «хала» (חלה) — праздничный хлеб или булка.
Халак — согласно Библии, гора на юге Палестины на границе с Сеиром. Получила название из-за того, что не имеет леса, в отличие от соседних гор, густо покрытых деревьями.

Ссылки 
http://toldot.ru/urava/lnames/lnames_6563.html
http://enc-dic.com/enc_bible/Halak-4339.html